Івета Бенешова була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Флавія Пеннетта виграла титул, у фіналі перемігши Людмилу Черванову з рахунком 3–6, 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

Abierto Mexicano Telcel 2005
Abierto Mexicano Telcel